AYP steht für:
 Anayol Partisi, türkische Partei
 Ayyıldız Partisi, türkische Partei
 Flughafen Ayacucho (IATA-Code), Flughafen in Peru

ayp steht für:
 Nordmesopotamisch-Arabisch (ISO-639-3-Code), einer der beiden Dialekte von Irakisch-Arabisch

Abkürzung